Alwar (district), een district in de Indiase staat Rajasthan
 Alwar (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Alwar